Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями у мужчин на чемпионате мира 2015 года прошли 22 и 24 августа.

Рекорды 
Рекорды до начала чемпионата мира.

Квалификационные стандарты

Рапсписание

Результаты

Забеги 
Квалификация в финал: 3 лучших в забеге (Q) и ещё 6 отбираются по времени (q)

Финал 
Финал состоялся в 21:15.

Примечания

Ссылки 
 3000 metres steeplechase men 15th IAAF World Championships

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2015